Cienie – film niemiecki z 1923 r.
 Cienie – film amerykański z 1959 r.
 Cienie – film polski z 1987 r.
 Cienie – polska etiuda filmowa z 2000 r.
 Cienie – film produkcji macedońsko-niemiecko-włoskiej z 2007 r.
 Cienie – fikcyjna rasa z filmów serii Babilon 5
 Cienie – niższa klasa strażników Starego Obozu w grze Gothic
 Cienie – światy równoległe z  powieści Rogera Zelazny’ego o fikcyjnym świecie Amberu.

Zobacz też: Cień (ujednoznacznienie)